Santa Rosa Island ist Name folgender Inseln:

 Santa Rosa Island (Kalifornien), Kanalinsel vor Kalifornien
 Santa Rosa Island (Florida), Insel vor Florida